La Criolla peut désigner :

 La Criolla, localité argentine située dans la province d'Entre Ríos ;
 La Criolla, localité argentine située dans la province de Santa Fe.